Daniel Dahm – attivista, imprenditore, ricercatore in climatologia e performer tedesco
 Fredrik Dahm – calciatore norvegese
 Mads Dahm – calciatore norvegese
 Sebastian Dahm – hockeista su ghiaccio danese
 Tobias Dahm – pesista tedesco